Panzer AG — power noise/aggrotech/rock сайд-проект норвежского музыканта Andy LaPlegua, основателя futurepop-группы Icon of Coil. Группа была создана в 2004 году, исполняет музыку в жанрах Power noise, Industrial, Trance, Rock, Gospel Music.

История 
После экспериментов с множеством музыкальных стилей, таких как Futurepop в Icon of Coil, electro и industrial в Combichrist, LaPlegua продолжил свои музыкальные разработки с более агрессивным подходом как лирики, так и самой музыки. В отличие от проектов Icon Of Coil и Combichrist, которые являются чистой Electronica, Panzer AG совмещает такие направления, как Hard Rock, Gospel music и Symphonic Metal. Результатом оказался альбом This is My Battlefield выпущенный на лейбле Metropolis Records.

После успеха This is my Battlefield, группа Panzer AG продолжила работать над следующим альбомом с названием Your World is Burning, релиз которого пришёлся на 2006 год. Небольшие стилистические отклонения от This is My Battlefield приписывают большей примеси ощущения индустриального рока в стиле периода Pretty Hate Machine.

Дискография

Альбомы 
 This is My Battlefield, Metropolis Records, 2004
 Your World is Burning, Metropolis Records, 2006

Примечания

См. также 
 Andy LaPlegua
 Combichrist
 Icon of Coil
 Scandy

Ссылки 
 Официальный сайт (архивная копия)
 Сайт Metropolis Records
 Panzer AG’s MySpace
 Рецензия на сайте Машинист
 Рецензия на сайте Машинист

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Индастриал-группы Норвегии
Исполнители Metropolis Records